John Cochrane (4 februari 1798 - Londen, 2 maart 1878) was een Schotse schaker.

Hij speelde graag een gambiet om daardoor zijn aanval te kunnen versnellen. Hij was een agressief schaker. Van 1824 tot 1828 leidde hij de beroemde correspondentieschaakpartij tussen Londen en Edinburgh.

Cochrane heeft ons een vijftal varianten nagelaten waarvan het Cochranegambiet in de Russische opening de bekendste is.

De Cochranevariant in de Schotse opening is in Londen in 1841 gespeeld tussen John Cochrane en George Walker. De partij verliep als volgt: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 Pd4: 4.Pe5: Pe6 5.Lc4 c6 6.0-0 Pf6 7.Pf7: Kf7: 8.Le6 Ke6 9.e5 Pd5 10.c4 Pb6 11.Kh1 h5 12.f4 g6 12.f5 Ke5 14.Lf4† en zwart gaf op (De zet 7.Pf7 is wellicht prematuur).

Externe link 
 

Cochrane, John